Sideways (film), een film uit 2004 van Alexander Payne
Sideways (album), een muziekalbum van Jacob Young